Херсонський — прізвище та топонім:

Персоналії 
 Херсонський Борис Григорович ( 1950) — російський поет, перекладач, клінічний психолог
 Херсонський Василь Васильович (1789-1830) — російський історик, професор
 Херсонський Григорій Петрович ( 1937) — радянський і ізраїльський тромбоніст, заслужений артист РРФСР
 Херсонський Хрісанф Миколайович (1897-1968) — радянський сценарист, критик, драматург і прозаїк

 Херсонська Людмила Дмитрівна (. 1964) — російська поетеса, перекладач

Топоніми 
 Херсонський — хутір в Россошанському районі Воронезької області.
 Херсонський — ліквідований хутір в Тарумовському районі Дагестану.
 Херсонський — хутір в Усть-Лабінському районі Краснодарського краю.
 Херсонський — селище в Самарському районі Оренбурзької області.
 Херсонський — селище в Будьонівському районі Ставропольського краю.
 Херсонський — хутір у Кочубеївському районі Ставропольського краю.
 Херсонський — селище в Троїцькому районі Челябінської області.

Вулиці 
 Херсонський проїзд — проїзд в центрі Санкт-Петербурга, що проходить від Херсонської вулиці до Синопської набережної.

Див. також 
 Херсонська міська рада
 Херсонський морський торговельний порт
 Херсонський проїзд
 Херсонський річковий порт
 Херсонський повіт
 Херсонська округа